«Лимаче» () — станция метрополитена Вальпараисо(Чили). Является конечной станцией единственной линии.

Открыта 23 ноября 2005 года в составе первого пускового участка метро «Пуэрто» — «Лимаче».

Станции метрополитена Вальпараисо